

Населені пункти та їхні частини

 Дембова-Ґура — село в гміні Скерневіце Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Дембова-Ґура — село в гміні Александрув Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Дембова-Ґура — село в гміні Бедльно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Дембова-Ґура — село в гміні Одживул Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Дембова-Ґура — село в гміні Боронув Люблінецького повіту Сілезького воєводства
 Дембова-Ґура — частина міста Славкув у Бендзинському повіті Сілезького воєводства
 Дембова-Ґура — частина міста Сосновець в Сілезькому воєводстві
 Дембова-Ґура — частина села Нове Румункі в гміні Лонцьк Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Дембова-Ґура — частина села Клімонтувек у гміні Сендзішув Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Дембова-Ґура — колонія в гміні Ольштинек Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Дембова-Ґура — осада в гміні Ліпуш Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Дембова-Ґура — лісова осада в гміні Бруси Хойницького повіту Поморського воєводства
 Дембова-Ґура — лісова осада в гміні Ольштинек Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки